Pyrenees kan syfta på:
 Pyrenees (vinregion) – en vinregion i Australien

Geografi

Australien 

 Pyrenees Shire, kommun, Victoria,

Spanien 

 Pyrenéerna (bergskedja i Spanien),